Коре́льское — сельский населённый пункт в Онежском районе Архангельской области России. Входит в состав Порожского сельского поселения.

География 
Корельское располагается в нижнем течении реки Онега на правом берегу. На левом берегу Онеги находится деревня Высокая Горка (нежил.).

История 
В XVI веке Корельское входило в состав Турчасовского стана Каргопольского уезда. К 1905 году Корельское находилось в Корельском сельском обществе Кокоринской волости Онежского уезда — в Архангельской губернии. В 1924 году Корельское вошло в состав укрупнённой Онежской волости. С 1937 года — в Архангельской области. С 2006 года Корельское входит в состав Порожского сельского поселения Онежского муниципального района.

Население

См. также 
 Список населённых пунктов Онежского района

Литература 
 Васильев Ю.: Социально-правовое положение северного крестьянства (досоветский период). Вологда, 1981. С. 134—135. Сотная 1556 г. на Турчасовский стан Каргопольского уезда с книг письма Я. Сабурова и И. Кутузова 1551—1553 гг. Сотная (грамота) — выписка или копия из писцовой книги, её содержание определялось назначением, выдавалась по челобитной населения или вотчинника.
 РГАДА. Ф. 350 (Ландратские книги и ревизские сказки). Оп. 1. Д. 169 «Книга переписная посадских людей Турчасовского посада, церковнослужителей, монахов, дворцовых и монастырских крестьян волостей (список) и станов Турчасовского, Устьмошского, Мошенского и Мехрецкого Каргопольского уезда. 1716 г.». Л. 929 об. — 931.

Примечания

Ссылки 
 Корельское. Статистические данные
 Подчинённые пункты Корельского сельсовета Онежского района (Справочник административного деления Архангельской области в 1939—1945 годах)

Топографические карты 
 
 Корельское на Wikimapia
 

Населённые пункты Онежского района